Села:
 Паськівка — Полтавська область, Решетилівський район
 Паськівка — Харківська область, Вовчанський район